Supercupa Europei 1993 a fost disputată între Milan (finalista Ligii Campionilor 1992-1993) și Parma (Campioana Cupei Campionilor Europeni ediția 1992-1993). A fost câștigată de Parma cu scorul de 2–1 la general. Primul meci s-a jucat pe Stadio Ennio Tardini din Parma pe 12 ianuarie 1994 și s-a terminat 0–1. Al doilea meci s-a jucat în Milano pe San Siro, pe data de 2 februarie 1994 și Parma a câștigat cu 2–0 după prelungiri.

Meciuri

Prima manșă

A doua manșă

Note

Legături externe
  UEFA 
  RSSSF

1994 în fotbal
Supercupa Europei